Romanesco (dialect), Romaans dialect gesproken door twee miljoen inwoners van Rome
 Romanesco (groente)